NKE steht für:

 Aktiensymbol von Nike
 Kfz-Kennzeichen von Powiat Kętrzyński

NKE